Niemcy:
 Gevenich – dzielnica Linnich
 Gevenich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell